Stato francese
 Governo di Vichy
 Regno di Francia
 Repubblica Francese